Кеслер Віктор Олександрович (1973—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кеслер Ернест Іванович (1930—2004) — колишній радянський і український футболіст, футбольний тренер.
 Кеслер Фрідріх (1890—1965) — архітектор, художник, скульптор, філософ.
 Раєн Кеслер (* 1984) — американський хокеїст.

Прізвища